Miejscowości w USA:
 Moweaqua – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
Gminy w USA:
 Moweaqua (ang. Moweaqua Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby